PFE:
  — потенциальный будущий риск.
  — упражнения Кегеля.
 Pacific Fruit Express — некогда крупнейший в мире арендодатель изотермических вагонов.
  («с гордостью найдено в другом месте») — вариант позиции в синдроме неприятия чужой разработки.
 PFE — тикер компании Pfizer на бирже NYSE.